Рейбо́:

 Рейбо, Луи (Louis Reybaud 1799—1879) — французский писатель, романист и публицист.
 Рейбо, Максим (Louis-Maxime Raybaud; 1760—1842) — французский офицер и писатель, участник Освободительной войны Греции.

 Рейбо, Шарль (Charles Reybaud; 1801—1864) — французский писатель; муж Фанни Рейбо.

 Рейбо, Марианна (род. 1987) — русский писатель, журналист, публицист.
 Рейбо, Фанни (Fanny Reybaud; 1802—1870) — французская романистка; жена Шарля Рейбо.

См. также 
 Рембо

Примечания